Amt Hallenberg (Verwaltungsbezirk) steht für:

* Amt Hallenberg (Kreis Brilon), Nordrhein-Westfalen (Deutschland)
 Amt Hallenberg (Steinbach-Hallenberg), Thüringen (Deutschland)